Molekulska formula -{C2H6S}- se može odnositi na:

 Dimetil sulfid
 Etantiol